Asperiscala bellastriata är en snäckart som först beskrevs av Carpenter 1864.  Asperiscala bellastriata ingår i släktet Asperiscala och familjen vindeltrappsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vindeltrappsnäckor
bellastriata